Малое Городище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малое Городище — агрогородок в Ляховичском районе Брестской области.

Россия 
 Малое Городище — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Малое Городище — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Малое Городище — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Малое Городище — деревня в Бежаницком районе Псковской области.

См. также 
 Городище
 Большое Городище